| align="left" colspan=17 rowspan=3 | vers Versailles-Rive-Droiteet Saint-Nom-la-Bretèche

|-
|  
|-
| align="left" colspan=13 | Gare de Puteaux
| align="right" colspan=16 | Gare de Suresnes - Longchamp
|-
|  
|-
|
| colspan=30 |

|-
|  
|-
| colspan=5 |  
| align="center" colspan=14 | Gare du Pont de Saint-Cloud
|-
|  

|-
|  
|-
| align="left" colspan=12 | Gare des Coteaux
| align="right" colspan=17 | Gare du Pont de Sèvres
|-
|  
|-
| colspan=30 |

|-
|  
|-
| colspan=5 |  
| align="center" colspan=10 | Gare du Bas-Meudon
|-
| 

|-
|  
|- align="center"
| colspan=12 | Gare de Bellevue-Funiculaire
| colspan=2 |  
| colspan=15 | Gare des Moulineaux - Billancourt
|-
|  
|-
| colspan=30 |

|-
|  
|-
| colspan=12 |  
| colspan=10 | Gare d'Issy-Plaine

|-
|  
|- align="center"
|  
| colspan=12 | Vers Versailles-Rive-Gauche
| colspan=7 |  
| colspan=10 align="right" | Vers Paris (RER C)
|-
|

Notes et références 

Ligne 2 du tramway d'Île-de-France